Дзекка ():

Люди 
  (род. 1949) — итальянский священнослужитель, архиепископ Тукуманы.
 Зекка, Фернан (1864—1947) — французский режиссёр и продюсер.

Другое 
  — здание монетного двора Венеции
  — папский монетный двор в Ватикане